El acrónimo CNA puede referirse a:

Entes oficiales 
 Consejo Nacional de Acreditación, Colombia.
 Comisión Nacional del Agua, en México.

Instituciones 
 Centro Nacional de Arbitrajes, Chile.
 Centro Nacional de Aceleradores, España
 Centro Nacional de las Artes (México), México.

Organizaciones 
 Comisión Nacional de Acreditación, de Chile.
 Consejo Nacional Anticorrupción, de Honduras.
 Confederación Nacional Agraria de Perú.
 Cruz Negra Anarquista.

Partidos políticos 
 Conceyu Nacionalista Astur, de España.
 Congreso Nacional Africano, de Sudáfrica.

Lugares 
 Aeropuerto Nacional de Cananea, Sonora, México.

Otros 
 Certified Novell Administrator.
 Consiliul Național al Audiovizualului, Romania.